Балобаново — топоним в России:

 Балобаново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Балобаново — село в Богородском городском округе Московской области.
 Балобаново — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Балобаново — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Балобаново — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Балобаново — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Балобаново — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Балабаново